Victoria Bulgarian Open 2014 или European Tour 2014/15 – Event 3 е третият турнир по снукър, който е част от цикъла Players Tour Championship 2014/2015. Този турнир се играе на 1 – 5 октомври 2014 в зала Универсиада в София, в България.

Парични награди 

Обособена паричен награден фонд е 125 000 €.

Финална фаза

Източници 
 
 

Bulgarian Open (снукър)
Спортни състезания в София
2014 година в България